Кабуто (шолом) — тип шолому самураїв
 Кабуто — острів, частина островів Хабомай (Курильські острови).

Інше 
 Якуші Кабуто — персонаж манги